Le nom de gîte de Roche Plate est celui de deux refuges de montagne de l'île de La Réunion :
Le gîte de Roche Plate, dans le cirque naturel de Mafate, sur le territoire de la commune de Saint-Paul.
Le gîte de Roche Plate, dans la vallée de la Rivière des Remparts, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph.